Casa bântuită se poate referi la:

Literatură
 Casa bântuită, un roman din 1959 de Shirley Jackson

Film
 Casa bântuită (film din 1959) (în engleză House on Haunted Hill), un film din 1959  regizat de William Castle
 Casa bântuită (film din 1963) (în engleză The Haunting), un film din 1963  regizat de Robert Wise
 Casa bântuită (film din 1995) (în engleză Haunted), un film din 1995 regizat de Lewis Gilbert
 Casa bântuită (film din 1996) (în engleză The Uninvited), un film din 1996 regizat de Larry Shaw
 Casa bântuită (film din 1998) (în engleză I've Been Waiting for You), un film din 1998 regizat de Christopher Leitch
 Casa bântuită  (film din 2003) (în engleză The Haunted Mansion), un film din 2003 regizat de Rob Minkoff
 Casa bântuită  (film din 2012) (în italiană Magnifica presenza), un film din 2012 regizat de Ferzan Özpetek